Felix Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Felix Bernhardt (DJ) (* 1986), deutscher DJ und Musikproduzent
 Felix William Bernhardt (1897–1944), US-amerikanischer Komponist, Pianist und Songwriter, siehe Felix Bernard (Komponist)